Markus Lehnigk (né le  à Bad Muskau en Allemagne) est un joueur allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2006 avec les Lausitzer Füchse dans la 2. Bundesliga.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|2006-2007 || ES Weißwasser II || Division 4 ||33 ||8 ||14 ||22 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||50 ||4 ||4 ||8 ||10 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2008-2009 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||41 ||0 ||1 ||1 ||0 ||10 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 || EHC Jonsdorfer Falken || Division 4 ||9 ||6 ||4 ||10 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||50 ||6 ||7 ||13 ||26 ||6 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|2009-2010 || EHC Jonsdorfer Falken || Division 4 ||5 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||37 ||6 ||6 ||12 ||24 ||1 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2011-2012 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||41 || 5 || 5 || 10 || 12 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 
|- 
|2012-2013 || Lausitzer Füchse || 2. Bundesliga ||48 || 12 || 9 || 21 || 14 || 5 || 2 ||2 || 4 || 0 	
|- 
|2013-2014 || Lausitzer Füchse || DEL2 ||40 || 11 || 7 || 18 || 10 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 	
|- 
|2014-2015 || Lausitzer Füchse || DEL2 ||51 || 14 || 24 || 38 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Naissance à Bad Muskau
Joueur allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace